Himmelstau steht für:

 Rundblättriger Sonnentau
 Manna